Армейский комиссар  — персональное воинское звание в РККА и РККФ для высшего политического состава ВС СССР.

Ниже армейского комиссара , выше корпусного комиссара.

История 
Введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от  «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА».

Фактически упразднено с введением генеральских званий Указом Президиума Верховного совета СССР от  «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии».

Персоналии

1935 год 

 Амелин, Михаил Петрович (1896—1937), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Киевского военного округа. Расстрелян 8 сентября 1937 года.
 Аронштам, Лазарь Наумович (1896—1938), член Военного совета при наркоме обороны СССР — член Военного совета Приволжского военного округа. Расстрелян 25 марта 1938 года.
 Булин, Антон Степанович (1894—1938), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Белорусского военного округа. Расстрелян 29 июля 1938 года.
 Векличев, Георгий Иванович (1898—1938), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Московского военного округа. Расстрелян 8 января 1938 года.
 Гришин, Александр Сергеевич (1891—1937), член Военного совета — начальник политуправления Балтийского флота. Застрелился, опасаясь ареста, 15 июля 1937 года.
 Гугин, Григорий Иванович (1896—1937), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Черноморского флота. Расстрелян 26 ноября 1937 года.
 Иппо, Борис Михайлович (1898—1937), начальник Военно-политической академии имени Н. Г. Толмачева и член Военного совета при народном комиссаре обороны СССР. Расстрелян 26 ноября 1937 года.
 Кожевников, Сергей Николаевич (1896—1938), член Военного совета — начальник политуправления Харьковского военного округа. В декабре 1936 г. смещен с поста без нового назначения; в июле 1937 г. уволен из РККА. Расстрелян 9 января 1938 года.
 Ланда, Михаил Маркович (1890—1938), ответственный редактор газеты «Красная звезда». Расстрелян 28 июля 1938 года.
 Мезис, Август Иванович (1894—1938), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Приволжского военного округа. Расстрелян 21 апреля 1938 года.
 Окунев, Григорий Сергеевич (1900—1938), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Тихоокеанского флота. Расстрелян 28 июля 1938 года.
 Осепян, Гайк Александрович (1891—1937), заместитель начальника Главного политического управления РККА. Расстрелян 10 сентября 1937 года.
 Славин, Иосиф Еремеевич (1893—1938), начальник Управления военно-учебных заведений РККА. Расстрелян 15 марта 1938 года.
 Смирнов, Пётр Александрович (1897—1939), член Военного совета при наркоме обороны СССР — начальник политуправления Ленинградского военного округа. В декабре 1937 года повышен до армейского комиссара 1-го ранга, назначен наркомом Военно-морского флота СССР. Расстрелян 23 февраля 1939 года.
 Шифрес, Александр Львович (1898—1938), начальник Военно-хозяйственной академии РККА и член Военного совета при народном комиссаре обороны СССР. Расстрелян 25 сентября 1938 года.

1937 год 
  — Берзин, Ян Карлович (1889—1938), начальник Главного разведывательного управления РККА и член Военного Совета при Народном комиссаре обороны СССР, расстрелян
  —
 Мехлис, Лев Захарович (1889—1953), начальник Главного политического управления РККА, повышен в звании до армейского комиссара 1-го ранга в 1939 году
 Щаденко, Ефим Афанасьевич (1885—1951), начальник Управления командного и начальствующего состава РККА, повышен в звании до армейского комиссара 1-го ранга в 1939 году

1939 год 
  — Рогов, Иван Васильевич (1899—1949), начальник Главного управления политической пропаганды РККФ, переаттестован в генерал-лейтенанты береговой службы

1940 год 
  — Запорожец, Александр Иванович (1899—1959), член Военного Совета Московского военного округа, повышен в звании до армейского комиссара 1-го ранга в 1941 году
  
 Бирюков, Николай Иванович (1901—1974), член Военного Совета Дальневосточного фронта, переаттестован в генерал-лейтенанты танковых войск
 Борисов, Владимир Николаевич (1901—?), заместитель начальника Главного управления политической пропаганды РККА, осуждён в июле 1941 года на 5 лет ИТЛ за мошенничество с лишением звания. В 1944 году освобождён досрочно, присвоено звание полковника. В 1948 году арестован повторно и осуждён на 5 лет. Срок отбыл полностью. Реабилитирован в 1954 году.

1941 год 
  — Степанов, Павел Степанович (1901—1977), заместитель командующего ВВС СССР по политической части, переаттестован в генерал-майоры авиации
  — Кузнецов, Фёдор Федотович (1904—1979), заместитель начальника Главного управления политической пропаганды РККА, переаттестован в генерал-лейтенанты

Знаки различия 
Знаки различия армейского комиссара  в армии и авиации: четыре ромба в петлицах с эмблемой рода войск (после  и общая для политработников всех званий красная звезда с серпом и молотом, нашитая на обоих рукавах выше обшлага (1 августа 1941 года ношение таких нашивок было отменено).

См. также 
 Комиссар (в воинском подразделении)
 Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940
 Воинские звания и знаки различия РККА 1940—1943

Примечания 

Воинские звания Вооружённых сил СССР